Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси — ежегодный кинофестиваль, проводимый в июне во Франции.

Основные сведения 

Мероприятие было основано в 1960 г. и до 1998 г. проводилось раз в два года. Главный приз — «кристалл», вручаемый в трёх номинациях: короткометражные мультфильмы, полнометражные мультфильмы и телевизионные мультфильмы. Кроме того, существуют и другие премии: призы детского жюри, премия за лучшую студенческую работу, премии ФИПРЕССИ и ЮНИСЕФ и т. д.

Лучший короткометражный мультфильм 
Среди лауреатов главного приза были «Серый Волк энд Красная Шапочка», «Свичкрафт», «Старик и море», «Дом из маленьких кубиков», «Потеря», «Мы не можем жить без космоса».

Лучший полнометражный мультфильм

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Кинофестивали Франции
Фестивали мультипликации
Мероприятия, регулярно проводимые с 1960 года
Анимационные премии